Gödəklər – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Gödəklər – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian